Смерть президента:

  — книга американского писателя Уильяма Манчестера.
 Смерть президента — художественный фильм польского режиссёра Ежи Кавалеровича.